Ploče hat mehrere Bedeutungen:

 Ploče, eine Hafenstadt in Kroatien
 Ploče (Dubrovnik), ein Ortsteil von Dubrovnik
 Ploče-Tor, ein Stadttor in Dubrovnik

 
Ploče